Glyptorhaestus är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1894. Glyptorhaestus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Glyptorhaestus